Рафаел Делгадо има више значења:

 Општина Рафаел Делгадо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рафаел Делгадо (Рафаел Делгадо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику